Wanborough (Wiltshire), plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Swindon, in het Engelse graafschap Wiltshire.
 Wanborough (Surrey), plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Guildford, in het Engelse graafschap Surrey.